Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у атлетици у дворани 2021. одржано је 4. и  5. марта у Арени Торуњ у Торуњу (Пољска)

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову није бранила  Радослава Мавродијева из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 бацачица кугле из 12 земаља.

  Белорусија (1)
  Италија (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Финска (1)
  Холандија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (3)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичарки у бацању кугле у дворани 2021 године пре почетка првенства (4. марта 2019), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. марта 2021 године у 19:15 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман 8 такмичарки у финале износила је 18,20 метара (КВ). Норму је испунило 4 такмичарки, а 4 су се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Биланс медаља у бацању кугле у дворани за жене 
Стање после ЕП 2021.

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани